Catarina de Portugal pode-se referir aos seguintes membros da família real portuguesa:
 Catarina de Portugal (1436-1463) - Infanta de Portugal, filha do Rei D. Duarte l.
 Catarina de Portugal, Duquesa de Bragança (1540-1614) - segunda filha do Infante D. Duarte, 4.º Duque de Guimarães.
 Catarina de Bragança (1638-1705) - Rainha de Inglaterra por casamento, filha do Rei D. João IV.
 Catarina de Áustria (1507-1578) - Rainha de Portugal por casamento, consorte de D. João III.

Desambiguação
Família real portuguesa